M1-computerchip van Apple Inc.
 M1, de maatschappelijke geldhoeveelheid
 BMW M1, een personenauto
 MI (luchtschip)
 Hr.Ms. M 1 (1918), een Nederlands marineschip (hulpmijnenveger)
 Hr.Ms. M 1 (1915), een Nederlands marineschip (onderzeeër)
 Krabnevel, Messier 1 of M1, een object aan de sterrenhemel
 M-1 (rapper), de helft van hiphop duo Dead Prez
 M1, een maat metrisch schroefdraad
 M1 (spoorwegrijtuig), spoorwegrijtuig van de NMBS
 Metromaterieel M1/M2/M3, metrorijtuigen in Amsterdam
 M1 (metro van Kopenhagen), een metrolijn
M1-helm
 Militair materieel:
 M1 Abrams, een Amerikaanse tank
 M1 Combat Car, een Amerikaanse tankette
 Een vuurwapen:
 M1 Carbine
 M1 Garand, een Amerikaans vuurwapen
 Een verkeersweg:
 M1 (Armenië)
 M1 (Australië)
 M1 (Azerbeidzjan)
 M1 (Groot-Brittannië)
 M1 (Hongarije)
 M1 (Ierland)
 M1 (Moldavië)
 M1 (Noord-Ierland)
 M01 (Oekraïne)
 M-1 (Rusland)
 M1 (Wit-Rusland)
 M1 (Zambia)
 voormalig:
 M1 (Joegoslavië)
 de oude naam van de A1 (Noord-Macedonië)